Топрак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Топрак, Эмер (род. 1989) — немецкий футболист.
 Топрак, Эрдоган (род. 1961) — турецкий политик, министр молодёжи и спорта в 2002 году.
Топрак () — земля; почва.
 Топрак-кала — древнее городище площадью более 120 га, расположенное на территории Республики Узбекистан.

См. также 
 Топраккале () — город и район в провинции Османие (Турция).
 Топрах-кале — столица древнего государства Урарту периода его заката.